F13 ou F 13 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 13, un sous-marin de la Regia Marina.

Informatique 
  est la treizième touche de fonction d'un clavier informatique de marque Apple ;
 Fedora13, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Junkers F 13, un avion de ligne allemand.

Automobile
 BMW Série 6 coupé (F13), version coupé de la troisième génération de la BMW série 6.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres